Formula 2 – sezona 2019. je bila 3. sezona FIA Formula 2 prvenstva. Vozile su se 24 utrke od 30. ožujka do 1. prosinca 2019. Vozački naslov je osvojio Nyck de Vries, a momčadski naslov DAMS.

Vozači i momčadi

Promjene u Formuli 2
Promjene unutar Formule 2

  Jack Aitken: ART Grand Prix → Campos Racing

  Dorian Boccolacci: MP Motorsport → Campos Racing

  Ralph Boschung: MP Motorsport → Trident

  Louis Delétraz: Charouz Racing System → Carlin

  Luca Ghiotto: Campos Vexatec Racing → UNI-Virtuosi Racing

  Sérgio Sette Câmara: Carlin → DAMS

  Nyck de Vries: Pertamina Prema Theodore Racing → ART Grand Prix

Došli u Formulu 2

  Giuliano Alesi: GP3 Series → Trident

  Tatiana Calderón: GP3 Series → BWT Arden

  Juan Manuel Correa: GP3 Series → Sauber Junior Team by Charouz

  Anthoine Hubert: GP3 Series → BWT Arden

  Callum Ilott: GP3 Series → Sauber Junior Team by Charouz

  Jordan King: IndyCar → MP Motorsport

  Nobuharu Matsushita: Super Formula → Carlin

  Nikita Mazepin: GP3 Series → ART Grand Prix

  Mahaveer Raghunathan: Michelin Le Mans Cup → MP Motorsport

  Mick Schumacher: Europska Formula 3 → Prema Theodore Racing

  Guanyu Zhou: Europska Formula 3 → UNI-Virtuosi Racing

Otišli iz Formule 2

  Alexander Albon: DAMS → Formula 1 

  Nirei Fukuzumi: BWT Arden → Super Formula 

  Maximilian Günther: BWT Arden → Formula E 

  Tadasuke Makino: Russian Time → Super Formula

  Artjom Markelov: Russian Time → Super Formula 

  Lando Norris: Carlin → Formula 1 

  George Russell: ART Grand Prix → Formula 1

Kalendar

Nesreća u Spa-Francorchampsu
Glavna utrka u Belgiji trebala je održati 25 krugova, dok je sprint utrka trebala održati 18. 31. kolovoza 2019., nakon kvalifikacija u kojima je vozač Ferrarija Charles Leclerc osvojio moćnu pole poziciju, Anthoine Hubert, startajući s 13. mjesta, podigao se na 12. mjesto, a Nicholasu Latifiju se probušila guma. U drugom krugu utrke, izlazeći iz Eau Rougea, Giuliano Alesi, vozač Tridenta, skliznuo je, ali se i slupao, a Anthoine Hubert, koji je pratio Ralpha Boschunga, nije vidio kamo Boschung vozi, tako da se i on slupao od zaštitnu barijeru, a Juan Manuel Correa, čiji je auto također imao probušenu gumu, udario je lijevu stranu Anthoineovog auta. 5 sekundi nakon nesreće, maršal je istakao crvenu zastavu. 15 minuta su pokušavali riješiti slučaj, ali su nadležni šefovi FIA-ja istakli da se utrka neće nastaviti zbog te stravične nesreće. Nyck de Vries je proglašen pobjednikom. Louis Delétraz je proglašen drugim, a Jack Aitken je proglašen kao treći. Hubert je doživio srčani udar i umro je u bolnici, 1 sat i 23 minute nakon nesreće, Correa je teže ozlijeđen, ali je preživio. U komu su ga stavili 7. rujna, a probudili su ga 20. rujna. Correa sada vozi u Formuli 3, sa Lirimom Zendelijem, koji je također prebačen iz Formule 2 u Formulu 3. Artjom Markelov je nastavio izazove u Formuli 2. Nosio je broj 22, umjesto 19. Utrka u Belgiji u Formuli 1 je počela minutom šutnje, a onda su svi aplaudirali u sjećanje na Anthoinea. Sprint utrka je otkazana u počast na Anthoinea. Vozač Ferrarija Charles Leclerc, koji je pobijedio i u Belgiji i u Italiji posvetio je svoje pobjede Anthoineu. Anthoine Hubert je sahranjen 10. rujna u Lyonu.

Sistem bodovanja
Glavna utrka

Sprint utrka

Poredak

Vozači

Momčadi

Izvori

Vanjske poveznice
FIA Formula 2 Championship

 2019